Дублет (франц. doublet, от double) — двойной:
 Дублет — вид средневековой мужской одежды, гражданской, а также военной — в виде поддоспешника.

В науке
 Спектральный дублет — двойные линии в спектрах атомов (или ионов) с одним внешним электроном (например, в спектрах щелочных металлов). В спектрах ядерного магнитного резонанса дублет — сигнал, расщеплённый на два пика (или два мультиплета) в результате спин-спинового взаимодействия.
 Языковой дублет или лингвистический дублет.
 Дублет (математика) — упорядоченная пара гиперплоскостей аффинного пространства
 Дублет (линза) — объектив или его элемент, состоящий из двух линз

Другое
 Выстрел из двустволки сразу (более часто употребимо дуплет).
 Один из двух одинаковых предметов, если нужен только один такой (например, в коллекции). «Второй», по отношению к «первому».
 Двойной регистр в орга́не
 Поддельная драгоценность, состоящая из двух склеенных частей, где только верхняя — настоящий драгоценный камень.
 То же, что дуплет, особенно на бильярде.

См. также 
 Дублон
 Дубль

2 (число)